Зингаревич — фамилия. Известные носители:
 Братья-близнецы, российские предприниматели
 Зингаревич, Борис Геннадьевич (род. 1959)
 Зингаревич, Михаил Геннадьевич (род. 1959)